Manierizmus, a késő reneszánsz és a barokk közötti átmeneti stílus az európai művészetben
 Manierizmus, az orvosi nyelvben szokatlan mozgás, beszédmodor felvétele, különös ruhák hordása mint szkizofréniás tünet